FUC steht für:
 Ferrovia Udine Cividale, italienische Bahngesellschaft, siehe Bahnstrecke Udine–Cividale
 Front Uni pour le Changement, tschadische Rebellenallianz, siehe Vereinigte Front für Wandel

fuc steht für:
 Pulaar (ISO-639-3-Code), Varietät des Fulfulde in Senegal, Mauretanien, Gambia

FUC